JUM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jumla (Nepal)